Den Familiennamen Ardouin tragen:

Beaubrun Ardouin (1796–1865), haitianischer Historiker und Politiker
Céligny Ardouin (1806–1849), haitianischer Historiker und Politiker
Coriolan Ardouin (1812–1836), haitianischer Dichter
Nicolas Ardouin (* 1978), französischer Fußballspieler
Pablo Ardouin (* 1951), chilenisch-deutscher Folkmusiker und Liedermacher

Siehe auch:
Ardoin
Arduino